Дженніфер Капріаті була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі її здолала Марлен Вайнгартнер.

У фіналі Серена Вільямс перемогла Вінус Вільямс з рахунком 7–6(7–4), 3–6, 6–4. 

Це був перший турнір Великого шолома, у якому взяла участь майбутня 1-ша ракетка світу і п'ятиразова переможниця турнірів Великого шолома Марія Шарапова.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Women's singles
2003 у тенісі